Carum majus är en flockblommig växtart som beskrevs av James Britten och Alfred Barton Rendle. Carum majus ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
majus